Александр Антипенко: Антипенко, Александр Валерьевич (род. 1982) — российский футболист.
 Антипенко, Александр Иванович (род. 1938) — советский и российский кинооператор.